Bolotnja () bezeichnet:

 Bolotnja (Iwankiw), Dorf in der ukrainischen Oblast Kiew, Rajon Iwankiw
 Bolotnja (Lwiw), Dorf in der ukrainischen Oblast Lwiw, Rajon Lwiw

 Bolotnja (Fluss), kleiner Nebenfluss des Teteriw in der Ukraine